I liga czarnogórska w piłce siatkowej mężczyzn 2009/2010 - 4. sezon rozgrywek o mistrzostwo Czarnogóry. Zainaugurowany został 9 października 2009 roku i trwać będzie do wiosny 2010 roku.

W fazie zasadniczej 12 zespołów rozegra mecze system każdy z każdym, mecz i rewanż. 

W sezonie 2009/2010 w Lidze Mistrzów Czarnogórę reprezentować będzie Budvanska Rivijera Budva, w Pucharze CEV - Budućnost Podgorica, a w Pucharze Challenge - Sutjeska Nikšić.

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Tabela fazy zasadniczej

Liderzy

Faza play-off

Drabinka

1/4 finału 
(do dwóch zwycięstw)

Klub Budva nie podjął rywalizacji, oddając dwa mecze walkowerem.

1/2 finału 
(do dwóch zwycięstw)

Finał 
(do trzech zwycięstw)

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 
 
 

2009 w piłce siatkowej
2010 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Czarnogórze
2009 w Czarnogórze
2010 w Czarnogórze